Удове́нко () — украинская фамилия.

 Удовенко, Виктор Михайлович (род. 1947) — советский, украинский футболист и тренер, спортивный функционер.
 Удовенко, Геннадий Иосифович (1931—2013) — украинский политический деятель, дипломат, министр иностранных дел Украины в 1994—1998, президент 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1997—1998.
 
 Платон (в миру — Владимир Петрович Удовенко) (род. 1940) — епископ Русской православной церкви (с 1993 года — митрополит Аргентинский и Южноамериканский), политический деятель.